Frueauf ist der Familienname folgender Personen:

 Rueland Frueauf der Jüngere (1470–1547), Maler der Renaissance
 Rueland Frueauf der Ältere (1445–1507), altdeutscher Maler

Siehe auch:
 Frühauf